Boer steht für:
 Boer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Boer (Franekeradeel), Ort in der niederländischen Gemeinde Franekeradeel
 Ten Boer, Gemeinde der niederländischen Provinz Groningen
 Boer (Buren), europäische Siedler, vor allem Niederländer im heutigen Südafrika und Namibia

Siehe auch:
 Bör
 Böer
 Böhr
 Bör
 Bur
 Buer
 Buhr
 Bour